Stora Bergtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bergtjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Bergtjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (1,1 ha)
Stora Bergtjärnen, Värmland, sjö i Karlstads kommun, 
Stora Bergtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Bergtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn